Вавау:

 Вавау — группа островов, принадлежащих королевству Тонга.
 Вавау — остров в составе островов Вавау.
 Вавау — округ в королевстве Тонга.